Velika nagrada ZDA 1974 je bila petnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 6. oktobra 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 59
| 1:40:21.439
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 59
| + 10,735 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 59
| + 1:10,384
| 2
| 4
|-
! 4
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 59
| + 1:17,753
| 8
| 3
|-
! 5
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 59
| + 1:25,804
| 7
| 2
|-
! 6
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 59
| + 1:27,506
| 13
| 1
|-
! 7
| 33
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 59
| + 1:30,012
| 20
|  
|-
! 8
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 58
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 9
| 15
|  Chris Amon
| BRM
| 57
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 10
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 57
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 11
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 55
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 12
| 27
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 54
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 52
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! NC
| 22
|  Mike Wilds
| Ensign-Ford
| 50
| +9 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 47
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 44
| Gorivo
| 6
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 43
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 38
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Iso Marlboro-Ford
| 31
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 66
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 27
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! WD
| 18
|  José Dolhem
| Surtees-Ford
| 25
| 
| 26
|  
|-
! Ods
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 21
| Dovod goriva
| 25
|  
|-
! Ods
| 19
|  Helmuth Koinigg
| Surtees-Ford
| 9
| Smrtna nesreča
| 23
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 7
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! DSQ
| 31
|  Tim Schenken
| Lotus-Ford
| 6
| Diskvalifikacija
| 27
|  
|-
! DSQ
| 55
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 4
| Diskvalifikacija
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 4
| Motor
| 17
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Ian Ashley
| Brabham-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1974
1974